Ситиу-ду-Кинту ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия. Составная часть мезорегиона Северо-восток штата Баия. Входит в экономико-статистический микрорегион Жеремоабу. Население составляет 20 664 человека на 2006 год. Занимает площадь 651,958 км². Плотность населения — 31,7 чел./км².

Праздник города — 13 июня.

История 
Город основан 13 июня 1989 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 23.447.504,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 1.234,40 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,561 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Баия